Vermögensbildung bedeutet
 trivial die Bildung von Vermögen im Sinne von Vermögen (Wirtschaft)
 in Deutschland speziell die Bildung von Vermögen nach dem Vermögensbildungsgesetz, siehe Arbeitnehmersparzulage